

Села:
 Моквин — Рівненська область, Рівненський район, Березнівська міська громада
 Моквин — Рівненська область, Рівненський район, Малолюбашанська сільська громада

Залізниця:
 Моквин — залізнична станція Рівненської дирекції Львівської залізниці